Zeus peut désigner :
 Zeus, le maître du Ciel et le souverain des dieux dans la mythologie grecque ;
 Zeus, un personnage fictif de l'Univers Marvel basé sur la divinité grecque ;
 Zeus, un personnage fictif d’Hercule, le long métrage de Disney ;
 Zeus, un genre de poissons de la famille des Zeidae ;
 , un genre de champignons ascomycètes ;
 Zeus, un serveur web ;
 Zeus et Zeus II, systèmes d'arcade créés par Midway Games ;
 Zeus, une motocyclette side-car construite par la société Side-Bike ;
 Zeus, un fabricant de casques de moto ;
 Zeus, un virus informatique ;
 Zeus, un dogue allemand qui a été le plus grand chien du monde entre 2012 et 2013 ;

 , un astéroïde.

Zeus peut faire référence à :
 Le Maître de l'Olympe : Zeus, un jeu vidéo de genre jeu de gestion ;
 Zevs, un street-artist ;
 Tonnerre de Zeus, un parcours de montagnes russes en bois au Parc Astérix ;
 La tempête Zeus du 5 au  en Europe, principalement en France.